

Geografia
 Jarama – fiume della Spagna
 Jarama – settore del Ruanda

Altro
 Circuito Permanente del Jarama – autodromo nel comune di San Sebastián de los Reyes, nelle vicinanze di Madrid, in Spagna
 Jarama – stazione della metropolitana di Madrid
 Lamborghini Jarama – vettura della casa automobilistica Lamborghini